Zorn är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anders Zorn (1860–1920), svensk konstnär
 Emma Zorn (1860–1942), hustru till Anders Zorn
 Friedrich Albert Zorn (1820–1905), tysk koreograf
 Hermann Zorn (1896–1983), tysk kemist
 John Zorn (född 1953), amerikansk kompositör
 Ludwig Zorn (1865–1921), tysk konstnär
 Max August Zorn (1906–1993), amerikansk matematiker
 Peter Zorn (1682–1746), tysk teolog
 Philipp Zorn (1850–1928), tysk rättslärd
 Timm Zorn (född 1939), svensk-tysk målare och teaterdekoratör
 Werner Zorn (född 1942), tysk datavetare och internetpionjär
 Wolfgang Zorn (1922–2004), tysk historiker
 Zachary Zorn (född 1947), amerikansk simmare

Tyska efternamn